Esta é uma lista de pilotos da Fórmula 1, a mais popular modalidade de automobilismo do mundo. É a categoria mais avançada do esporte a motor e é regulamentada pela Federação Internacional de Automobilismo, cuja primeira temporada começou no ano de 1950.

No total 770 pilotos diferentes de 40 nacionalidades disputaram ao menos uma corrida. O britânico Lewis Hamilton é o piloto com mais títulos (empatado com o alemão Michael Schumacher), com sete, e com mais vitórias, com 103 e pole positions, com 103; e o espanhol Fernando Alonso é o piloto com mais corridas disputadas, com 356 participações e 353 largadas.

A lista inclui todos os pilotos que participaram de pelo menos uma prova da categoria. Os pilotos que já foram campeões e disputaram a última corrida estão destacados em azul, os pilotos que já foram campeões e não disputaram a última corrida estão destacados em laranja, e os demais pilotos que disputaram a última corrida e não foram campeões estão destacados em verde. A lista está atualizada até o Grande Prêmio da Grã-Bretanha de 2022.

Pilotos

Por país 
No total 41 países foram representados na Fórmula 1 desde . O Reino Unido é o país com mais pilotos na história da categoria, com 164 pilotos, depois vem os Estados Unidos com 158.

Pilotos que estão correndo atualmente estão destacados em verde.

{| class="wikitable sortable" style="text-align:left; width:100%; font-size:95%;"
|- bgcolor="#E8E8E8"
!width="20%" align="center" | País
!width="10%" align="center" | Número de  pilotos
!width="25%" align="center" | Pilotos campeões
!width="20%" align="center" | Campeonatos
!width="5%" align="center" | Número de pilotos atualmente
!width="20%" align="center" class="unsortable"| Pilotos atuais /  Último piloto  
|-
| 
| align="center" | 23
| align="center" | 1  
| align="center" | 1  
| align="center" | 0
| Jody Scheckter 
|-
| 
| align="center" | 53
| align="center" | 3  
| align="center" | 12  
| align="center" | 2
| bgcolor="#BDFFBD" | Mick Schumacher*Sebastian Vettel*Nico Hülkenberg
|-
| †
| align="center" | 4
| align="center" | 0
| align="center" | 0
| align="center" | 0
| Edgar Barth  Theo Fitzau  Ernst Klodwig  Rudolf Krause 
|-
| 
| align="center" | 25
| align="center" | 1  
| align="center" | 5  
| align="center" | 0
| Gastón Mazzacane 
|-
| 
| align="center" | 17
| align="center" | 2  
| align="center" | 4  
| align="center" | 1
| bgcolor="#BDFFBD" | Daniel Ricciardo*
|-
| 
| align="center" | 16
| align="center" | 2  
| align="center" | 4  
| align="center" | 0
| Christian Klien 
|-
| 
| align="center" | 24
| align="center" | 0
| align="center" | 0
| align="center" | 0
| Stoffel Vandoorne 
|-
|   
| align="center" | 32
| align="center" | 3  
| align="center" | 8  
| align="center" | 0
| Pietro Fittipaldi 
|-
| 
| align="center" | 15
| align="center" | 1  
| align="center" | 1  
| align="center" | 2
| bgcolor="#BDFFBD" | Lance Stroll*Nicholas Latifi*
|-
| 
| align="center" | 1
| align="center" | 0
| align="center" | 0
| align="center" | 0
|Eliseo Salazar 
|-
| 
| align="center" | 1
| align="center" | 0
| align="center" | 0
| align="center" | 1
| bgcolor="#BDFFBD" | Guanyu Zhou*
|-
| 
| align="center" | 3
| align="center" | 0
| align="center" | 0
| align="center" | 0
| Juan Pablo Montoya 
|-
| 
| align="center" | 5
| align="center" | 0
| align="center" | 0
| align="center" | 1
| bgcolor="#BDFFBD" | Kevin Magnussen*
|-
| 
| align="center" | 15
| align="center" | 1  
| align="center" | 2  
| align="center" | 1
| bgcolor="#BDFFBD" | Carlos Sainz Jr.*Fernando Alonso*
|-
| 
| align="center" | 158
| align="center" | 2  
| align="center" | 2  
| align="center" | 0
| Alexander Rossi 
|-
| 
| align="center" | 9
| align="center" | 3  
| align="center" | 4  
| align="center" | 2
| bgcolor="#BDFFBD" | Valtteri Bottas*
|-
| 
| align="center" | 71
| align="center" | 1  
| align="center" | 4  
| align="center" | 3
| bgcolor="#BDFFBD" | Pierre Gasly*  Esteban Ocon*
|-
| 
| align="center" | 1
| align="center" | 0
| align="center" | 0
| align="center" | 0
| Zsolt Baumgartner 
|-
| 
| align="center" | 2
| align="center" | 0
| align="center" | 0
| align="center" | 0
| Narain Karthikeyan 
|-
| 
| align="center" | 1
| align="center" | 0
| align="center" | 0
| align="center" | 0
| Rio Haryanto 
|-
| 
| align="center" | 5
| align="center" | 0
| align="center" | 0
| align="center" | 0
| Ralph Firman 
|-
| 
| align="center" | 99
| align="center" | 2  
| align="center" | 3  
| align="center" | 1
| Antonio Giovinazzi 
|-
| 
| align="center" | 21
| align="center" | 0
| align="center" | 0
| align="center" | 0
| bgcolor="#BDFFBD" | Yuki Tsunoda*
|-
| 
| align="center" | 1
| align="center" | 0
| align="center" | 0
| align="center" | 0
| Rikky von Opel 
|-
| 
| align="center" | 1
| align="center" | 0
| align="center" | 0
| align="center" | 0
| Alex Yoong 
|-
| 
| align="center" | 1
| align="center" | 0
| align="center" | 0
| align="center" | 0
| Robert La Caze''' 
|-
| 
| align="center" | 6
| align="center" | 0
| align="center" | 0
| align="center" | 1
| bgcolor="#BDFFBD" | Sergio Pérez*
|-
| 
| align="center" | 5
| align="center" | 0
| align="center" | 0
| align="center" | 1
| bgcolor="#BDFFBD" | Charles Leclerc*
|-
|  Neutro
| align="center" | 1
| align="center" | 0
| align="center" | 0
| align="center" | 0 
| Nikita Mazepin 
|-
| 
| align="center" | 9
| align="center" | 1  
| align="center" | 1  
| align="center" | 0
| Brendon Hartley 
|-
| 
| align="center" | 16
| align="center" | 0
| align="center" | 0
| align="center" | 1
| bgcolor="#BDFFBD" | Max VerstappenNyck de Vries
|-
| 
| align="center" | 1
| align="center" | 0
| align="center" | 0
| align="center" | 0
| Robert Kubica 
|-
|   | align="center" | 5
| align="center" | 0
| align="center" | 0
| align="center" | 0
| Tiago Monteiro 
|-
| 
| align="center" | 164
| align="center" | 10  
| align="center" | 20  }
| align="center" | 3
| bgcolor="#BDFFBD" | Lewis Hamilton*  Lando Norris*  George Russell*
|-
| 
| align="center" | 1
| align="center" | 0
| align="center" | 0
| align="center" | 0
| Tomáš Enge 
|-
| †
| align="center" | 5
| align="center" | 0
| align="center" | 0
| align="center" | 0
| John Love 
|-
| 
| align="center" | 3
| align="center" | 0
| align="center" | 0
| align="center" | 1
| Daniil Kvyat 
|-
| 
| align="center" | 11
| align="center" | 0
| align="center" | 0
| align="center" | 0
| Marcus Ericsson 
|-
| 
| align="center" | 24
| align="center" | 0
| align="center" | 0
| align="center" | 0
| Sébastien Buemi 
|-
| 
| align="center" | 2
| align="center" | 0
| align="center" | 0
| align="center" | 1
| bgcolor="#BDFFBD" | Alexander Albon*
|-
| 
| align="center" | 4
| align="center" | 0
| align="center" | 0
| align="center" | 0
| Asdrúbal Fontes Bayardo 
|-
| 
| align="center" | 3
| align="center" | 0
| align="center" | 0
| align="center" | 0
| Pastor Maldonado 
|}
 † — Países extintos.

 Lista de pilotos do Safety Car 
 Em 1973, no GP do Canadá, o piloto do Safety Car foi Eppie Wietzes.
 No GP de San Marino de 1994, o carro foi dirigido por Max Angelelli.
 No GP da Bélgica de 1995 e na Argentina em 1996, foi Jean Ragnotti quem pilotou o carro de segurança.
 De 1997 a 1999, o piloto oficial do Safety Car na Fórmula 1 foi o piloto britânico Oliver Gavin.
 Em 2000, Oliver Gavin foi substituído pelo alemão Bernd Mayländer, que desde então só não participou de uma corrida - o Grande Prêmio do Canadá de 2001 - quando foi substituído pelo suíço Marcel Fässler.

 Lista de pilotos do Medical Car 
De 1999 a 2000, o Medical Car da Fórmula 1 foi conduzido pelo piloto brasileiro Alex Ribeiro.

De 2000 a 2008, este posto foi ocupado pelo piloto francês Jacques Tropenat. Por problemas médicos, Tropenat teve que se afastar desta função, ainda com o campeonato de 2008 rolando. Assim, nas 4 últimas provas do campeonato de 2008, este posto foi ocupado por Alexander Wurz (Grande Prêmio de Singapura) e por Sébastien Buemigpupdate.net/ Buemi to steer Medical Car (Grande Prêmio do Japão, Grande Prêmio da China e Grande Prêmio do Brasil).

A partir de 2009, com a saída de Jacques Tropenat, o sul-africano Alan van der Merwe passaria a dirigir o Medical Car, ficando de fora do Grande Prêmio da Turquia em 2021 após testar positivo para COVID-19 e passando a mostrar uma postura antivacina em suas redes sociais. Com a obrigatoriedade do ciclo vacinal adotada pela categoria para frequentar o paddock'', foi substituído pelo português Bruno Correia.

Ver também 
 Lista de pilotos de Formula 1 que defenderam seus países em Jogos Olímpicos ou Paralímpicos
 Predefinição:Info/Piloto de automóvel

Pilotos
Pilotos da fórmula 1
Pilotos de Fórmula 1